Георгий Куликов:
 Куликов, Георгий Иванович (1924—1995) — советский и российский актёр.
 Куликов, Георгий Степанович (род. 1947) — советский пловец.